Мејнор има више значења:
 Мејнор (Тексас)
 Мејнор (Пенсилванија)